Canjáyar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Canjáyar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Canjáyar (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar